Шпага может означать:
 Шпага — холодное колюще-рубящее или колющее оружие.
 Шпага — деревня в Ардатовском районе Нижегородской области.
 «Шпага» — русский 60-пушечный парусный линейный корабль, спущенный на воду в 1709 году.